Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Julie Halard-Decugis che ha battuto in finale Amy Frazier 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Julie Halard-Decugis (campionessa)
 Amy Frazier (finale)
 Kristina Brandi (secondo turno)
 Fabiola Zuluaga (secondo turno)

 Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Tathiana Garbin (primo turno)
 Paola Suárez (secondo turno)
 Anna Smashnova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2000